Peter Tempel ist der Name folgender Personen:

* Peter Tempel (Fußballspieler) (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Peter Tempel (Diplomat) (* 1955), deutscher Diplomat